Tito Sestio Magio Laterano – console 94
 Tito Sestio Magio Laterano – console 197